stazione di Ponte Selva (1885) - capolinea della ferrovia della Valle Seriana dal 1885 al 1911, poi mantenuta per il servizio merci fino al 1949.
 stazione di Ponte Selva (1911) - fermata della ferrovia della Valle Seriana, detta anche Ponte Selva Alta, attiva dal 1911 al 1967.